414 км, 414-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 414 км, Разъезд 414 КМ — разъезд и остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 661322.
 414 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Рязанской области. Код 640111.
 414 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Смоленской области. Код 171172.
 414 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области. Код 600114.
 414 км — другое название остановочного пункта Мокрая Ольховка Приволжской железной дороги в Волгоградской области.

.
.